Marey (Vosges), municipi francès al departament dels Vosges.
 Marey-lès-Fussey municipi francès al departament de la Costa d'Or.
 Marey-sur-Tille és un municipi francès, situat al departament de la Costa d'Or.
 Étienne-Jules Marey (Beaune, França, 1830 – 1904), científic i cronofotògraf.